Негряну () — румынская фамилия. Известные носители:

 Негреану, Даниэль (род. 1974) — профессиональный игрок в покер румынского происхождения.
  (1918–2016) — румынская театральная актриса и режиссёр.
 Негряну, Даяна — румынская теннисистка.